SMG kan avse: 

 Sarah Michelle Gellar, amerikansk skådespelerska
 Sub-machine gun, engelska för kulsprutepistol
 Super Mario Galaxy, ett konsolspel